Der Royal London One-Day Cup 2014 ist die erste Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes in England. Der Wettbewerb wird zwischen dem 26. Juli und 30. September 2014 zwischen den 18 englischen First-Class Counties ausgetragen. Im Finale konnte sich Durham mit 3 Wickets gegen Warwickshire durchsetzen.

Format 
Die 18 Mannschaften wurden in zwei Gruppen mit je 9 Mannschaften gelost, in der jedes Team einmal gegen jedes andere antritt. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, fir ein Unentschieden oder No Result einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die vier besten einer jeden Gruppe qualifiziert sich für das Viertelfinale, wo dann der Sieger im KO-System ausgespielt wird.

Resultate

Gruppe A 
Tabelle

Der Punktabzug für Derbyshire erfolgte auf Grund eines schlecht zu bespielenden Pitches in der vorjährigen Yorkshire Bank 40.

Spiele

Gruppe B 
Tabelle

Spiele

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

Englische Cricket-Saison 2014
2014